Akase ist der Familienname folgender Personen:

 Akari Akase (* 2001), japanische Webvideoproduzentin, Sängerin, Schauspielerin und Gravure Idol
 Sayaka Akase (* 1994), japanische Schwimmerin